

Geografia
Yushu – in Qinghai
Yushu – in Jilin